

Дани сећања 

1280-е пне.